Сан Антонио дел Салитре има више значења:

 Сан Антонио дел Салитре, Ла Провиденсија (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Антонио дел Салитре (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику